MQM steht für:
 Muttahida-Qaumi-Bewegung

mqm steht für:
 Südmarquesanisch (ISO-639-3-Code), Varietät der marquesanischen Sprache

Abkürzung